Проспе́кт Ми́ра — название проспектов в различных населённых пунктах ряда государств.

Годоним

Россия 
 Проспект Мира (Великий Новгород)
 Проспект Мира (Владикавказ)
 Проспект Мира (Елабуга)
 Проспект Мира (Златоуст)
 Проспект Мира (Калининград)
 Проспект Мира (Кострома)
 Проспект Мира (Красноярск)
 Проспект Мира (Липецк)
 Проспект Мира (Москва)
 Проспект Мира (Набережные Челны)
 Проспект Мира — прежнее (до 1989 г.) название Проспекта Кулиева в Нальчике
 Проспект Мира (Находка)
 Проспект Мира (Нижнекамск)
 Проспект Мира (Омск)
 Проспект Мира (Реутов)
 Проспект Мира (Ростов-на-Дону)
 Проспект Мира (Сургут)
 Проспект Мира (Томск)
 Проспект Мира (Химки)
 Проспект Мира (Чебоксары)
 Проспект Мира (Южно-Сахалинск)

Абхазия 
 Проспект Мира (Сухум)

Белоруссия 
 Проспект Мира (Могилёв)

Молдавия 
 Проспект Мира — бывшее название Проспекта Дачия в Кишинёве.

Украина 
 Проспект Мира (Днепр)
 Проспект Мира (Донецк)
 Проспект Мира (Житомир)
 Проспект Мира (Киев)
 Проспект Мира (Кривой Рог)
 Проспект Мира (Мариуполь)
 Проспект Мира (Николаев)
 Проспект Мира (Полтава)
 Проспект Мира (Хмельницкий)
 Проспект Мира (Чернигов)
 Проспект Мира (Шепетовка)

Станции метро 
«Проспе́кт Ми́ра» — пересадочный узел Московского метрополитена:
 «Проспект Мира» — станция Кольцевой линии
 «Проспект Мира» — станция Калужско-Рижской линии

См. также 
 Улица Мира
 Площадь Мира
 Парк Мира